

Лісне сільське поселення — сільське поселення, Ісількульський район, Омська область
 Лісне сільське поселення — сільське поселення, Юргінський район, Тюменська область